Владимир Сизов:
 Сизов, Владимир Анатольевич (1949—2021) — советский и российский актёр, артист Екатеринбургского ТЮЗа (с 1969), заслуженный артист Российской Федерации (1993). 
 Сизов, Владимир Ильич (1840—1904) — русский археолог и художественный критик.
 Сизов, Владимир (спортсмен) (род. 1970) — советский и американский культурист, бодибилдер и актёр. Примечания